Кабанаш () — португальська власна назва.

Топоніми

Кабанаш-де-Торреш — парафія.